Лега Про Прима Дивизионе е третата футболна дивизия в Италия. Състои се от 36 отбора, разделени по географски принцип в две дивизии (А и Б) от по 18 отбора.

До 2008 година е известна като Серия Ц1.

История 
Преди сезон 1978/79 е имало три професионални футболни лиги в Италия, като третата е била Серия Ц. През 1978 година се решава Серия Ц да се раздели на Серия Ц1 и Серия Ц2. По този начин Серия Ц2 станала четвърто ниво на професионалния футбол в Италия. От 2008 година също е преименувана – Лега Про Прима Дивизионе.

Принцип 
През сезона отборите от всяка група играят помежду си по два мача – домакинство и гостуване, като общият брой мачове за всеки отбор е 34.

От всяка група по 2 отбора влизат в Серия Б (общо 4) и по 3 изпадат в Лига Про – Втора дивизия (общо 6). Отборите, завършили на първо място, се класират директно напред, докато завършилите от 2-ро до 5-о място играят плейофи помежду си за влизане в Серия Б на принцип полуфинали и финали.

Отборите, завършили на последно място, изпадат директно, а завършилите от 14-о до 17-о място изграя плейофи за изпадане, подобно на горния принцип.

Плейофите за класиране и изпадане се въвеждат през 1994 година. Дотогава първите два отбора влизат директно в Серия Б, а последните 3 изпадат в Серия Ц2.

Победители 
Серия Ц1/А

Серия Ц1/Б

Турнири по футбол в Италия